Лозы:

Топоним

Белоруссия 
 Лозы — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Лозы — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Лозы — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Лозы — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Лозы — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Лозы — деревня в Свислочском районе Гродненской области.

Россия 
 Лозы — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Лозы — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Лозы — прежнее название деревни Булгаково Знаменского района Орловской области

Украина 
 Лозы — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.
 Лозы — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Лозы — село в Збаражском районе Тернопольской области.

Мифология 
 Лозы — злые духи нескольких категорий в самодийской (селькупской) мифологии.